Géza Mészöly ist der Name folgender Personen:

* Géza Mészöly (Maler) (1844–1887), ungarischer Maler
 Géza Mészöly (Sportschütze) (1876–1919), ungarischer Sportschütze
 Géza Mészöly (Fußballspieler) (* 1967), ungarischer Fußballspieler und -trainer